Dagö ist:
 der historische deutsche und schwedische Name der estnischen Insel Hiiumaa
 eine Band in Estland, siehe Dagö (Band)